Tau Serpentis pode se referir a:
Tau1 Serpentis
Tau2 Serpentis
Tau3 Serpentis
Tau4 Serpentis
Tau5 Serpentis
Tau6 Serpentis
Tau7 Serpentis
Tau8 Serpentis